The Daughter of the Sheriff – film del 1912 prodotto dalla Kalem Company
 The Daughter of the Sheriff – film del 1913 diretto da Arthur Mackley